Chucky (Child's Play), een moordlustige pop die centraal staat in de film Child's Play uit 1988 en de vervolgen op deze film
Chucky (televisieserie), een televisieserie over deze pop uit 2021